Diversi sono i significati di Codice a sbarre:

Codice a sbarre (album), album della band punk Porno Riviste;
Codice a sbarre (film), cortometraggio di Ivano de Matteo, candidato al David di Donatello 2006